Příjmení Shaver nese více různých osobností:

 Billy Joe Shaver (1939–2020) – americký zpěvák a skladatel
 Helen Shaver (* 1951) – kanadská herečka
 Mike Shaver (* 1977) – kanadský programátor